Green card, greencard eller Green Card kan henvise til:

 Greencard – en ordning, der giver en udlænding arbejds(søgnings)relateret opholdstilladelse i et land
 Green Card (USA) – den amerikanske ordning af denne slags
 Green Card (film) – en film fra 1990